La Serie A1 1988-1989 è stata la 70ª edizione del più alto livello del campionato italiano maschile di pallanuoto.
Dopo aver chiuso in testa alla classifica la regular season, il CUS Pescara si trova la strada sbarrata in finale dal Posillipo, il quale, dopo aver condotto un campionato di media classifica, si aggiudica il quarto scudetto nel giro di cinque stagioni.
Le retrocessioni in A2 sono cinque.

Classifica

Play Off

Tabellone
<div align="center">
{{Torneo-quarti
| team-width=150
| RD1-team1=
| RD1-seed1=1
| RD1-team2=
| RD1-seed2=8
| RD1-score1=2
| RD1-score2=0
| RD1-team3=
| RD1-seed3=4
| RD1-team4=
| RD1-seed4=5
| RD1-score3=2
| RD1-score4=1
| RD1-team5=
| RD1-seed5=2
| RD1-team6=
| RD1-seed6=7
| RD1-score5=2
| RD1-score6=0
| RD1-team7=
| RD1-seed7=3
| RD1-team8=
| RD1-seed8=6
| RD1-score7=1
| RD1-score8=2''
| RD2-team1=| RD2-seed1=1
| RD2-team2=
| RD2-seed2=4
| RD2-score1=2| RD2-score2=1
| RD2-team3=
| RD2-seed3=2
| RD2-team4=| RD2-seed4=6
| RD2-score3=0
| RD2-score4=2| RD3-team1=
| RD3-seed1=1
| RD3-team2=| RD3-seed2=6
| RD3-score1=1
| RD3-score2=3}}
</div>

Risultati

Quarti di Finale

Semifinali

Finale Scudetto

Play out

Note

Verdetti
 CN Posillipo Campione d'Italia Rari Nantes Arenzano, Nervi, Rari Nantes Sori e Lazio e Rari Nantes Bogliasco''' retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1988-89

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1988
Sport acquatici nel 1989
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto